Ghost River (engl. für „Geister-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Ghost River (Abitibisee), im Cochrane District, Ontario
 Ghost River (Bow River), in Alberta
 Ghost River (Oberer See), im Thunder Bay District, Ontario
 Ghost River (Snare River), in den Nordwest-Territorien

in den Vereinigten Staaten:
 Ghost River, anderer Name für den Wolf River in Tennessee und Mississippi

Ghost River ist der Name Gebiete in Kanada:

 Ghost River (Cochrane District), Unincorporated area am Abitibisee, Ontario
 Ghost River (Kenora District), Unincorporated area am Marchington Lake, Ontario